C’est la vie bezeichnet:

 einen französischen Ausspruch, siehe C’est la vie
 einen französischen Spielfilm von 1991 von Daniel Cohn-Bendit mit Jean-Pierre Léaud, siehe C’est la vie (1991)
 einen deutschen Fernsehthriller von 1999, siehe C’est la vie, mon ami
 einen französischen Spielfilm von 2001 von Jean-Pierre Améris mit Jacques Dutronc, siehe C’est la vie (2001)
 einen französischen Spielfilm von 2009, siehe C’est la vie – So sind wir, so ist das Leben
 ein Lied von Emerson, Lake and Palmer aus dem Jahr 1977, siehe C’est la vie (Emerson-Lake-and-Palmer-Lied)
 ein Lied von Marc Lavoine aus dem Jahr 1989, siehe C'est la vie (Marc-Lavoine-Lied)
 ein Lied von Robbie Nevil aus dem Jahr 1986, siehe C’est la vie (Robbie-Nevil-Lied)
 ein Album von Cheb Khaled aus dem Jahr 2012, siehe C’est la vie (Album)
 ein Lied von Cheb Khaled aus dem Jahr 2012, siehe C’est la vie (Lied)
 ein Lied von dArtagnan aus dem Jahr 2020, siehe C’est la vie (dArtagnan-Lied)